Zygris (griechisch ) bezeichnet:

 Zygris (westlich von Marsa Matruh), antike Stadt in Libya inferior, ungefähr 50 km östlich von Sidi Barrani an der ägyptischen Küste
 Zygris (östlich von Marsa Matruh), antiker Ort in Libya inferior, ungefähr 50 km östlich von Marsa Matruh an der ägyptischen Küste
 Titularbistum Zygris, ein römisch-katholisches Titularbistum